Thioaceetamide, een chemische verbinding;
 !Xóõ, een taal ook wel bekend als TAA;
 TAA (maatschappij), een luchtvaartmaatschappij;
 de afkorting voor Thoracaal Aorta-Aneurysma, een aneurysma van het gedeelte van de aorta dat door de ribbenkast (thorax) loopt.